Polieucto – variante del nome proprio di persona Poliuto
Polieucto – scultore greco antico
Polieucto di Cidantide – oratore ateniese
Polieucto di Sfetto – oratore ateniese
Polieucto di Costantinopoli († 970) – vescovo bizantino, patriarca ecumenico di Costantinopoli